Glenmont – census-designated place della contea di Montgomery, in Maryland
Glenmont – stazione della metropolitana di Washington
Glenmont – hamlet di Bethlehem, nello stato di New York
Glenmont – viallaggio della contea di Holmes, in Ohio